Kamala kan syfta på:

 Kamala (fribrottare) (1950–2020), amerikansk fribrottare
 Kamala Harris (född 1964), amerikansk politiker